Centrum mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego - pozwala na samodzielne przeprowadzenie mediacji bez konieczności wyrażenia zgody na władcze rozstrzygnięcie sporu przed Sądem Polubownym. Działa w ramach Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Linki zewnętrzne 

 Komisja Nadzoru Finansowego
 Sąd Polubowny

Sądownictwo polubowne